Nagy Mari (1948) textilművész, a Népművészet Mestere
 Nagy Mari (1950) színész
 Nagy Mari (1961) Jászai Mari díjas színész, rendező

Hasonló
 Sz. Nagy Mari (?) bábművész, színész, pedagógus, a Marica Bábszínház alapító tagja (Sz. Nagy Mária)
 Nagy Mariann (egyértelműsítő lap)
 Nagy Mária (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek